Le mot blette désigne deux plantes de la famille des Amaranthaceae :
la blette, nom historique de la plante Amaranthus blitum, anciennement cultivée ;
la blette, autre nom donné à la bette, cousine de la betterave (bette-rave), plante herbacée de la famille des Chénopodiacées, appelée aussi poirée.